Lergöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lergölen, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun, 
Lergölen, Småland, sjö i Vetlanda kommun,  (1,5 ha)

Se även
Lergyl, sjö i Karlshamns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn